Кубок Англии по футболу 2016/17 — 136-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 2-й раз подряд спонсором Кубка Англии является Emirates Airline. В турнире принимали участие 736 команд из Англии, Уэльса и Гернси.

Участники

Призовой фонд

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 17 октября 2016 года. На данном этапе участвуют 72 команды из низших дивизионов. Командой, которая представляет самую низкую лигу является Уэстфилдс из девятого дивизиона.

Второй раунд 
Жеребьевка второго раунда состоялась 7 ноября 2016 года на Хейг Авеню, домашнем стадионе футбольного клуба Саутпорт. На данном этапе участником из самой низшей лиги является Стоурбридж из седьмого дивизиона. Матч между клубами Стоурбридж и Нортгемптон Таун состоялся 13 декабря 2016 года из обледенения поля стадиона в городе Стаурбридж.

{{footballbox collapsible
|date       = 13 декабря 2016
|round      = Переигровка
|time       = 19:45
|team1      = Флитвуд Таун (3)
|score      = 3 - 2
|report     = 
|team2      = Шрусбери Таун (3)
|goals1     = Д. Коул Э. Хантер

Третий раунд 
Жеребьевка третьего раунда состоялась 5 декабря 2016 года. На данном этапе выступают 64 клуба: 44 представителя Премьер-лиги и Чемпионшипа, а также 20 победителей предыдущего этапа. Представителем самой низшей лиги является Стаурбридж из седьмого дивизиона.

Четвёртый раунд 
В этом этапе розыгрыша сыграют 32 победителя третьего раунда. Жеребьёвка состоялась в BT Tower 9 января 2017 года. Матчи раунда сыграны 27-29 января 2017 года. Представителями самой низшей лиги являются Линкольн Сити и Саттон Юнайтед, представляющие Национальную лигу — 5-й по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.

Пятый раунд 
На данном этапе сыграли 16 победителей предыдущего раунда соревнований.
Впервые в истории розыгрыша Кубка в эту стадию турнира пробились сразу 2 команды, представляющие 5-й дивизион системы футбольных лиг Англии — Линкольн Сити и Саттон Юнайтед.
Матчи сыграны 18-20 февраля 2017 года.

Четвертьфинал 
На данном этапе сыграли 8 победителей предыдущего раунда соревнований. Линкольн Сити установил рекорд розыгрышей Кубка, став первой в истории командой Национальной лиги, вышедшей в четвертьфинал турнира.
Матчи сыграны 11-13 марта 2017 года.

Полуфиналы 
На данном этапе сыграли 4 победителя предыдущего раунда соревнований.
Матчи сыграны 22 и 23 апреля 2017 года на стадионе «Уэмбли».

В матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» впервые в истории розыгрыша Кубка была сделана четвёртая замена полевого игрока в овертайме — Рахим Стерлинг был заменён на Келечи Ихеаначо на 105-ой минуте встречи. Данное правило вступило в силу в текущем сезоне.

Финал

Примечания 

2016
Англия
Кубок Англии